Sem nianek (Семь нянек) est un film soviétique réalisé par Rolan Bykov, sorti en 1962.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Piotr Satunovski
 Musique : Karèn Khatchaturian
 Décors : David Vinitski

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1962
Comédie soviétique
Premier long métrage sorti en 1962